Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 3 по 5 марта 2000 года на катке М-Вейв в Нагано (Япония).

Расписание

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Конькобежный спорт
2000 год в конькобежном спорте
2000
Конькобежный спорт
Конькобежный спорт
Конькобежный спорт
Чемпионаты мира в Японии